Bataille sur Rio de Janeiro peut faire référence à plusieurs batailles militaires menées contre la ville de Rio de Janeiro :
 Raid sur Rio de Janeiro, raid français mené en 1710 par Jean-François Duclerc 
 Raid sur Rio de Janeiro, raid français mené en 1711 par Duguay-Trouin.

Voir aussi